Мария (Мариам, Мэри) Петровна Давиташвили (; 14 ноября 1907, Мелаани, Тифлисская губерния, Российская империя (ныне Гурджаанский муниципалитет, Кахетия, Грузия) — 2 августа 1975, Тбилиси) — советская грузинская актриса театра и кино, народная артистка Грузинской ССР (1960).

Биография 
Училась в Бакинской женской гимназии. В 1920 году вместе с родительской семьёй переехала в Хашури. С юности увлекалась театром. Играла в местном драматическом кружке.

В 1920 году поступила в драматическую студию Акакия Пагавы при театре им. Ш.Руставели, которую окончила в 1924 году.

С 1927 года с успехом выступала в одном из тбилисских театров. С 1927 года по приглашению К. Марджанишвили стала актрисой Кутаисского театра (ныне театр им. Марджанишвили в Тбилиси).

Снималась в кино с 1948 года.

Избранные театральные роли 
 Хорешан («Человек ли он?» по И. Чавчавадзе),
 Туанетта («Мнимый больной» Мольера),
 Николетта («Анри Сеар» Самсония),
 Нимфа («Моё Квавилети» М. Бараташвили),
 Таланова («Нашествие»).

Избранная фильмография 
 1948 — Кето и Котэ — Кабато, сваха
 1956— Баши-Ачук — Томсаль-Мако, доносчица
 1957 — Отарова вдова
 1957 — Судьба женщины
 1959 — Нино — Маро
 1962 — Девушка в белом (новелла в киносборнике «Два рассказа»)
 1965 — Иные нынче времена
 1975 — Субботний вечер
 1975 — Пари, Бабочка, Три рубля, Термометр и т. д. (короткометражный)

Похоронена в Дидубийском пантеоне в Тбилиси.

Ссылки 
 Давиташвили, Мария Петровна
 

Народные артисты Грузинской ССР
Родившиеся в Гурджаанском районе
Похороненные в Дидубийском пантеоне